Jan Muršak, slovenski hokejist, * 20. januar 1988, Maribor.

Kariera

Klubska kariera

Muršak je kariero začel pri domačem klubu HDK Maribor v sezoni 2003/2004. V sezoni 2005/2006 je igral v češki mladinski ligi za HC České Budějovice, od sezone 2006/2007 pa igra v nižji severnoameriški ligi AHL za klub Grand Rapids Griffins, podružnično ekipo znamenitega Detroit Red Wings, s katerim je leta 2007 podpisal dolgoročno pogodbo. V prvi sezoni pri klubu rand Rapids Griffins po slabšem začetku v nadaljevanju sezone ni dobil več veliko priložnosti, v svoji drugi sezoni pa se je izkazal s štiriindvajsetimi goli in osemnajstimi podajami na 79-ih tekmah, zato je bil za končnico lige NHL sezone 2009/10 uvrščen med rezervne igralce Detroit Red Wingsov, ki nadomestijo morebitne poškodovane hokejiste. 

Zaradi poškodbe Dannyja Clearyja je bil vpoklican v klub Detroit Red Wings, debitiral je 28. decembra 2010 proti klubu Colorado Avalanche. Tako je kot drugi slovenski hokejist zaigral v ligi NHL, po Anžetu Kopitarju leta 2006. 11. januarja 2011 je dosegel svoj prvi gol v ligi NHL na gostovanju pri klubu Colorado Avalanche, proti vratarju Petru Budaju. Po štirinajstih tekmah ga je klub ob okrevanju Pavla Dacjuka dal nazaj v AHL klub Grand Rapids Griffins, toda kmalu je bil vpoklican nazaj in z moštvom Detroit Red Wings podpisal 2-letno pogodbo.

V sezoni 2012/13 se liga NHL zaradi spora med sindikatom hokejistov in lastniki lige ni začela, zato je do sklenitve dogovora podpisal pogodbo za igranje pri HDD Telemach Olimpija v ligi EBEL. V dresu Olimpije je debitiral 28. septembra 2012 v sedmem krogu lige EBEL na gostovanju proti Dornbirn‎u, ko je Olimpija izgubila s 4:5. Nastopil je na tridesetih prvenstvenih tekmah lige EBEL ter dosegel devetnajst golov in osemindvajset podaj, s čimer je bil med najboljšimi strelci lige. Zadnjo tekmo je odigral 7. januarja 2013 na bežigrajskem stadionu v 39. krogu lige EBEL, ko je ob zmagi proti Medveščak z 8:4 pred 10.000 gledalci dosegel dva gola in podajo, da za tem ko je bil sprejet dogovor med sindikatom igralcev in vodstvom lige NHL. Skrajšano sezono je začel v postavi Detroita, toda že na prvi tekmi se je poškodoval in izpadel iz postave in kluba kot prost hokejist. Ker zanj tudi med ostalimi klubu lige ni bilo zanimanja, je sezono končal v podružničnem klubu Grand Rapids Griffins. S klubom se je uvrstil v finale končnice lige AHL in po zmagi nad klubom Syracuse Crunch s 4:2 v zmagah kot prvi slovenski hokejisti osvojil Calderjev pokal.

Maja 2013 je podpisal pogodbo s klubom Amur Habarovsk za sezoni 2013/14 in 2014/15, s čimer je postal slovenski hokejist v ligi KHL. Klub se je konec decembra 2013 znašel v finančnih težavah, zato je prodal več svojih hokejistov, tudi Muršaka, ki je bil do tedaj z dvanajstimi goli in devetimi podajami na 36-ih tekmah drugi najučinkovitejši hokejist kluba. Za nerazkrito odškodnino ga je odkupil klub CSKA Moskva. Do konca sezone je odigral sedemnajst prvenstvenih tekem in dosegel pet podaj. Prvi gol v ligi KHL za CSKA je dosegel na drugi tekmi sezone 2014/15, ko je proti klubu Jugra Hanti-Mansijsk dosegel tudi svoj prvi hat-trick v članski karieri.

Reprezentančna kariera
Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na petih mladinskih svetovnih prvenstvih, na prvenstvu leta 2008 je bil izbran za najboljšega napadalca prvenstva. Za člansko reprezentanco je prvič nastopil na Svetovnem prvenstvu 2010 D1 v Ljubljani, kjer se je z reprezentanco uvrstil v elitno skupino svetovnega hokeja, sam pa je prispeval pet golov in dve podaji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem ter dosegel en gol in dve podaji. Istega leta je nastopil na svojem drugem svetovnem prvenstvu divizije D1A, kjer je dosegel en gol in dve podaji na petih tekmah ter bil izbran za najboljšega napadalca prvenstva. Prvič je na svetovnem prvenstvu elitne divizije nastopil leta 2015, ko je dosegel en gol na šestih tekmah in bil izbran med tri najboljše hokejiste reprezentance.

Pregled kariere

|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 3
| 3
| 6
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 17
| 6
| 4
| 10
|
| 12
|
| 2
| 2
| 4
| 6
|
| 25
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 16
| 29
| 45
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 17
| 12
| 12
| 24
|
| 35
|
| 2
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 05
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka ml. liga
| 05/06
|
| 43
| 15
| 15
| 30
| +15
| 32
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saginaw Spirit
| OHL
| 06/07
|
| 62
| 27
| 53
| 80
| +27
| 50
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 0
| 10
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +3
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saginaw Spirit
| OHL
| 07/08
|
| 26
| 6
| 20
| 26
| +3
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Belleville Bulls
| OHL
| 07/08
|
| 31
| 11
| 27
| 38
| +15
| 8
|
| 21
| 9
| 15
| 24
| +8
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 08/09
|
| 51
| 2
| 7
| 9
| 0
| 25
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 09/10
|
| 79
| 24
| 18
| 42
| +12
| 46
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 5
| 2
| 7
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 10/11
|
| 54
| 13
| 22
| 35
| +17
| 35
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 10/11
|
| 19
| 1
| 0
| 1
| -3
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 11/12
|
| 25
| 1
| 2
| 3
| +2
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 11/12
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HDD Telemach Olimpija
| EBEL
| 12/13
|
| 30
| 19
| 28
| 47
| +24
| 9
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 12/13
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 12/13
|
| 23
| 4
| 12
| 16
| +15
| 12
|
| 23
| 11
| 6
| 17
| +14
| 26
|-
| Amur Habarovsk
| KHL
| 13/14
|
| 36
| 12
| 9
| 21
| -14
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| CSKA Moskva
| KHL
| 13/14
|
| 13
| 0
| 4
| 4
| +2
| 27
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 7
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| KHL
| 14/15
|
| 53
| 17
| 26
| 43
| +17
| 20
|
| 16
| 3
| 7
| 10
| +2
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -4
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| KHL
| 15/16
|
| 51
| 14
| 22
| 36
| +25
| 30
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |722
| bgcolor="#7FFF00" |220
| bgcolor="#7FFF00" |329
| bgcolor="#7FFF00" |549
| bgcolor="#7FFF00" |+164
| bgcolor="#7FFF00" |451
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |100
| bgcolor="#7FFF00" |31
| bgcolor="#7FFF00" |44
| bgcolor="#7FFF00" |75
| bgcolor="#7FFF00" |+30
| bgcolor="#7FFF00" |92
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Slovenski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2006
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti Saginaw Spirit
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Belleville Bulls
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Amur Habarovsk
Hokejisti CSKA Moskva
Mariborski športniki